Mucuyché es un toponímico de origen maya que en español significa "árbol de la tórtola" y que puede referirse a:

 Mucuyché (Abalá), población del municipio de Abalá, en Yucatán, México.
 Mucuyché Campos, población en el municipio de Bokobá, en Yucatán, México.
 Mucuyché (Sacalum), yacimiento arqueológico ubicado en el municipio de Sacalum, en Yucatán, México.